Шра́вана (, ), или саван () — месяц индуистского календаря, в едином национальном календаре Индии шравана является пятым месяцем года, начинающимся 23 июля и заканчивающимся 22 августа. В нем 31 день.

В солнечных религиозных календарях месяц шравана начинается со вхождения Солнца в созвездие Рака.

5 числа светлой половины этого месяца (или в месяц ашадха) проводится Нагапанчами, один из ритуальных праздников в честь змей.
В полнолуние этого месяца (Шравана-пурнима) проводится Ракша-бандхан, праздник братьев и сестер.
Много индийских фильмов и песен содержат в своем названии этот месяц.

Литература 
 
 
 

Месяцы индуистского календаря